Anna Korutanská ( Anna aus Tirol, 1300 – 1331/1335)  byla rýnská falckraběnka z rodu Menhardovců.

Život 
Narodila se jako jedna ze čtyř dcer korutanského vévody Oty III. a Eufémie, dcery slezského knížete Jindřicha Tlustého. Roku 1328 se stala manželkou rýnského falckraběte a říšského kurfiřta Rudolfa II. V září 1329 porodila dceru Annu a krátce poté roku 1331 či 1335 zemřela a byla pohřbena v cisterciáckém klášteře Schönau. 

Ovdovělý Rudolf se znovu oženil a zemřel slepý bez mužského dědice roku 1353. Dcera Anna se stala českou královnou.

Vývod z předků

Reference 

Ženy
Menhardovci
Rýnské falckraběnky
Pohřbení v klášteře Schönau (Odenwald)
Narození ve 14. století
Úmrtí ve 14. století